Ганьчжоу (赣州) — городской округ в провинции Цзянси КНР.
 Ганьчжоу (район) (甘州) — район городского подчинения городского округа Чжанъе провинции Ганьсу (КНР).
 Епархия Ганьчжоу — епархия Римско-Католической церкви в провинции Цзянси (КНР).